

Вагінська сільська рада — сільське поселення, Білозерський район, Курганська область
 Вагінська сільська рада — сільське поселення, Боготольський район, Красноярський край